More (taal), een taal die voornamelijk in Afrika voorkomt
 Museum MORE, een museum dat gewijd is aan Nederlandse modern-realistische kunst in Gorssel gemeente Lochem. 
Media
 More (1969), een film uit 1969
 More (1998), een film uit 1998
 More (single), een nummer van Usher

Personen
 Hugo More, zaligverklaarde 16e-eeuwse martelaar
 Kate More, Nederlands pornoactrice
 Kenneth More (1914-1982), Engels acteur
 Max More, filosoof en transhumanist
 Thomas More (1478-1535), Engels humanist
 Tonny More, Nederlands muzikant